Il doppio  dello  Zagorka Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Dominik Hrbatý e David Škoch hanno battuto in finale 6–2, 6–4 James Auckland e Peter Luczak.

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Jamie Murray (quarti di finale)
 Michael Kohlmann /  Lovro Zovko (semifinali)

 Yves Allegro /  Horia Tecău (quarti di finale) 
 Rameez Junaid /  Philipp Marx (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Zagorka Cup 2009